Adonis est originellement la translittération du grec , nom d'un personnage de la mythologie grecque. L'étymologie le fait dérivé de l’hébreu Adôn (Seigneur). Mais peut-être aussi de  (« plaisir, jouissance ») ou de  (« rossignol »).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (2101) Adonis est un astéroïde Apollon. Il apparaît dans l'album de Tintin On a marché sur la Lune.

Biologie 
 Adonis est un genre de plantes herbacées, de la famille des Renonculacées.
 Plusieurs espèces de ce genre ont Adonis pour nom vernaculaire : l'Adonis de printemps (Adonis vernalis), l'Adonis d'été (Adonis aestivalis), l'Adonis d'automne, Adonis annuelle ou Adonis goutte-de-sang (Adonis annua), l'Adonis de l'Amour (Adonis amurensis) et l'Adonis des Pyrénées (Adonis pyrenaica).
 En taxonomie, le mot adonis (en italique et sans majuscule) est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Informatique 
 Adonis est un logiciel de l'INRA et de la société Softeam, pour l'aide à l'acquisition des données expérimentales dans le domaine du végétal.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Adonis est un jeune mortel d'une très grande beauté, aimé d'Aphrodite et tué par un sanglier.

Culture et société 
  est le titre de nombreuses œuvres artistiques et littéraires.

Alimentation 
 L'adonis est un cocktail.
 Marché Adonis est un groupe québécois de distribution de produits alimentaires d'origine libanaise, méditerranéenne et moyen-orientale.

Arts plastiques 
 La Mort d'Adonis est une peinture de Pierre Paul Rubens, réalisée vers 1614.
 La Mort d'Adonis est une sculpture en marbre réalisée par le maître italien Giuseppe Mazzuoli de 1700 à 1710 environ.

Cinéma 
 Adonis (Johnson) Creed, fils illégitime d'Apollo Creed, est un personnage de la saga Rocky et un protagoniste du film Creed : L'Héritage de Rocky Balboa.

Littérature et bande dessinée 
 
 Adonis, une tragédie de  Guillaume Le Breton (1569) ;
 Adonis ou Adone, un poème italien de Giambattista Marino (1623) ;
 Adonis, un poème de Jean de La Fontaine (1658).
 Adonis est un personnage du manga Berserk.
 Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale est un roman de Jean-Baptiste Picquenard, publié en 1798.

Musique 
 Adonis est une cantate de Jean-Baptiste Rousseau (fin du ).

Anthroponyme

Prénom 
 Adonis est un prénom masculin. Vraisemblablement d'origine sémitique (peut-être phénicienne), il provient peut-être du mot adôn (« seigneur »).

Patronyme 

 Andrew Adonis (1963-), un journaliste et homme politique du Parti travailliste britannique, ministre des gouvernements Blair et Brown ;
 Frank Adonis (1935-2018), un acteur et réalisateur américain.

Pseudonyme 

 Adonis, de son vrai nom Ali Ahmed Saïd Esber (1930-), un poète syrien ; 
 Adonis, de son vrai nom Adonis Smith (1963-), un musicien de house américain ;
 « Adorable » Adrian Adonis, de son vrai nom Keith A. Franke (1954-1988), un catcheur américain ;
 Chris Adonis, de son vrai nom Christopher Mordetsky (1983-), un catcheur américain d'origine polonaise ;
 Joe Adonis, de son vrai nom Giuseppe Doto (1902-1971), un mafieux italo-américain.

Toponyme 

 le fleuve d'Adonis, aujourd'hui Nahr Ibrahim, un fleuve du Liban qui prend sa source au mont Liban et se jette dans la mer Méditerranée ;
 la rivière Adonis, un tributaire du lac Adonis lequel se déverse dans la rivière du Lièvre (territoire non organisé de Lac-Bazinet, MRC d'Antoine-Labelle, Laurentides, Québec, Canada).

Homonymie de prénom